de dichter John O'Mill
Jan van der Meulen (presentator)
Jan van der Meulen (burgemeester)